Tomáš Voráček (né le  à Ostrava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il joue ses premiers matchs en senior avec le HC Vítkovice dans l'Extraliga. Il est choisi en dix-neuvième position lors de la sélection européenne 2007 de la Ligue canadienne de hockey par les Raiders de Prince Albert. Il part alors en Amérique du Nord et évolue dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En 2009, il intègre l'effectif du HC Vítkovice. Lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné par le SKA Saint-Pétersbourg en  au total.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2006-2007|| HC Vítkovice|| Extraliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Raiders de Prince Albert|| LHOu|| 65|| 4|| 8|| 12|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Raiders de Prince Albert|| LHOu|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Vítkovice|| Extraliga|| 16|| 0|| 3|| 3|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || HC Poruba || 1.liga|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Vítkovice|| Extraliga|| 36|| 0|| 4|| 4|| 30|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| HC Vítkovice|| Extraliga|| 52|| 1|| 4|| 5|| 44|| 8|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2011-2012|| HC Vítkovice|| Extraliga|| 44|| 0|| 7|| 7|| 28|| 7|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2011-2012 || HC Slovan Ústečtí Lvi|| 1.liga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| HC Vítkovice|| Extraliga|| 51|| 1|| 3|| 4|| 26|| 11|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 2013-2014|| HC Bílí Tygři Liberec|| Extraliga|| 46|| 1|| 3|| 4|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015|| HC Bílí Tygři Liberec|| Extraliga|| 39|| 0|| 5|| 5|| 24|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016|| BK Mladá Boleslav|| Extraliga || 52|| 3|| 10|| 13|| 56|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2016-2017|| BK Mladá Boleslav || Extraliga || 43 || 2 || 3 || 5 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018|| HC Slovan Bratislava || KHL || 53|| 0|| 3|| 3|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HC Sparta Prague || Extraliga ||5 || 1 || 0 || 1 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| rowspan="2"|2018-2019|| HC Sparta Prague || Extraliga ||19 || 0 || 0 || 0|| 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| BK Mladá Boleslav || Extraliga || 11 || 0|| 0|| 0|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="3"|2019-2020|| Mountfield HK || Extraliga ||4 || 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Škoda Plzeň || Extraliga || 8 || 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Dynamo Pardubice || Extraliga || 33 || 0|| 1|| 1|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Poruba || 1.liga || 29|| 3|| 5|| 8|| 54|| 11|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2021-2022 || HC Poruba || 1.liga ||  ||

Références 

Naissance en février 1990
Naissance à Ostrava
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Hradec Králové
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Tchécoslovaquie